Atlas je lahko:
 Atlas (kartografija) je zbirka zemljevidov
 Atlas (mitologija) je Titan iz grške mitologije
 atlas v topologiji
 Atlas (gorovje) je gorovje v severni Afriki
 Atlas (kralj) je prvi kralj mitološkega otoka Atlantida
 atlas (blago) je težko blago iz svile, umetne svile ali bombaža
 Atlas (luna) je naravni satelit planeta Saturn
 Atlas je medcelinska in nosilna raketa izdelana v ZDA
 Atlas (zvezda) je zvezda v odprti zvezdni kopici Plejad
 Atlas (arhitektura), tudi atlant (arhitektura) je stavbna plastika